Rebecca (együttes)
Rebecca (japán énekes)
Rebecca (musical), német nyelvű musical, amit Michael Kunze és Lévay Szilveszter írt
Rebecca Daphne du Maurier regénye, amely A Manderley-ház asszonya c. film alapjául szolgált

Kapcsolódó szócikk
A Manderley-ház asszonya, az 1940-ben bemutatott, amerikai film eredeti címe Rebecca